Handle steht für:

 Handle, Referenzwert einer Systemressource in der Informatik
 Handle-System zur Beschreibung und Zuordnung digitaler Objekte

Personen:
 Albert Handle (1931–2023), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Augustin Handle (1774–1839), Abt des Zisterzienserstiftes Stams 
 Simon Handle (* 1993), deutscher Fußballspieler